Abbey of Our Lady of the Assumption (Brussel) - abdij in Brussel, België
 Assumption Abbey (Missouri) - abdij in Douglas, Missouri

Zie ook
 Maria-Tenhemelopneming